Улица Шевченко — улица в историческом центре Хабаровска. Проходит, следуя береговой линии, от Уссурийского к Амурскому бульвару. Считается первой, старейшей, улицей Хабаровска. Популярный туристический маршрут.

История 

Первая улица города.
Первоначальное название Береговая, по другим сведениям — Садовая, Хабаровская. В 1873 году получила название Алексеевская, в память посещения города в том году великим князем Алексеем Александровичем.

В начале 1880-х годов улица была выбрана под строительство резиденции генерал-губернатора края (ныне — Дом офицеров, д. 16), проект здания выполнил военный инженер В. Г. Мооро

Строительство в 1886 году в начале улицы собора Успения Пресвятой Богородицы послужило оформлению этого городского пространства как центральной площади города. Площадь стала именоваться Соборной.

В 1921 году улица получила современное название в честь классика украинской литературы поэта Т. Г. Шевченко, а в 1923 году Соборную площадь переименовали в Красную.

В 1928 году у выхода улицы к городскому парку был построен четырехэтажный жилой дом для сотрудников редакции и типографии газеты «Тихоокеанская звезда». На верхних этажах здание было спланировано в характерном для конструктивизма галерейном типе преимущественно коммунальных квартир. В доме жили известные литераторы А. Пришвин, К. Седых, И. Луговской, журналисты С. Рослый, В. Павчинский, А. Фетисов, Ю. Шестакова, П. Комаров и другие. В конце 1950-х гг. дом был расселён, здание приспособили под административное.

В 1930 году Успенский собор был закрыт и, вскоре, разобран. В 1936 году на Соборной площади были проведены планировочные работы, срезан 3-метровый холм естественного подножия собора, через год площадь заасфальтировали. Был благоустроен вход в парк, особо активное участие в проведённых работах приняли хабаровские комсомольцы. В их честь (и по их просьбе) преобразившуюся площадь назвали Комсомольской, а в 1956 году на Комсомольской площади воздвигли 22-метровую стелу-памятник героям Гражданской войны на Дальнем Востоке, скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский.

23 февраля 1930 года был открыт дом офицеров Восточного военного округа

В 2000—2002 годах Успенский собор на площади был отстроен заново по оригинальном проекту Хабаровского архитектора Ю. В. Подлесного.

30 мая 2008 года на улице к 100-летию города Хабаровск открыт памятник Якову Дьяченко (скульптор Александр Рукавишников).

Достопримечательности 

д. 1 — Речной вокзал

д. 7 — Дальневосточный художественный музей

д. 10 — бывший доходный дом Эмери, где в Унтербергеровском училище учился исследователь Арктики Г. А. Ушаков (мемориальная доска)

д. 11 — Краеведческий музей, мемориальная доска В. К. Арсеньеву

д. 15 — «Амурский утёс»

д. 16 — Дом офицеров КДВО

д. 20 — Бывшее здание Государственного банка

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери

Памятник Якову Дьяченко

Известные жители 
д. 7 — А. П. Чехов (мемориальная доска)

д. 16 — А. Н. Корф (дом генерал-губернатора)

дом Товарищества работников газеты «Тихоокеанская звезда» — Аркадий Гайдар, Пётр Комаров и Дмитрий Нагишкин

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 
Улицы Хабаровска
Улицы, названные в честь Тараса Шевченко